P94 peut faire référence à :
 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 P94 ou Calpaïne 3, une des calpaïnes dont la mutation du gène est responsable de la dystrophie musculaire des ceintures.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres